Xenodochus — рід грибів родини Phragmidiaceae. Назва вперше опублікована 1826 року.

Види

Примітки

Джерела 

 Schlechtendal, D.F.L. 1826. Fungorum novorum et descriptorum illustrationes. Linnaea. 1:235-249 — P.237

Pucciniomycotina
Роди грибів